Міст Драконів (, історично також Zmajev most)  — автомобільний міст, розташований у Любляні , столиці Словенії. Він перетинає річку Любляниця  між вулицею Копітара (Kopitarjeva ulica) та вулицею Рессель (Resljeva cesta),  на північ від Центрального ринку Любляни на площі Водник.  Він був побудований на початку 20 століття, коли Любляна була частиною Австро-Угорської імперії. Як один із найкращих прикладів залізобетонних мостів та стилю Віденської сецесії, міст сьогодні охороняється як технічна пам’ятка . Він призначений насамперед для моторизованого руху.

Назва 
Спочатку міст був названий Ювілейним мостом імператора Франца Йосифа I (нім. Franz Josef I. Jubiläumsbrücke, словен. Franca Jožefa I. jubilejni most). У липні 1919 року він був перейменований на Драконів міст .

Історія 

Міст був побудований в рамках більш широкого міського оновлення міста за часів адміністрації мера Івана Грибара.  Він замінив старий дубовий міст під назвою М'ясний міст (Месарський міст) , який був побудований в 1819 році  і пошкоджений сильним землетрусом в 1895 році . Новий міст був побудований із залізобетону.  Янез Кожель, професор міського дизайну, висловив у 2010 році свою думку, що нова технологія залізобетону та нові статичні розрахунки використовувалис в Любляні, а не у Відні, оскільки це означало незначні наслідки, якщо вони не спрацювали. 

Новий міст був побудований за планами віденської компанії Pittel + Brausewetter на основі патенту австрійського інженера Йозефа Мелана та проекту архітектора компанії Джорджіо Заніновича, який закінчив школу Отто Вагнера. Роботи розпочались 1 липня 1900 р. Спочатку ними керував австрійський інженер Олександр Забокржицький за сприяння Філіпа Супанчича з Любляни. Після суперечки роботи в квітні 1901 р. були передані архітектором Цирілом Методом Кохом, також з Любляни. Міст урочисто відкрили для руху 4 жовтня 1901 р. Антон Бонавентура Єгліч, єпископ Любляни, у присутності багатьох шанованих гостей, зокрема Заніновича, Мелана та Браузеветтера . Остаточні роботи були завершені до 1907 року. Дракони були спроектовані Зановичем і виготовлені на віденській фабриці А. М. Бешорнера. Коли міст був завершений, він був присвячений Францу Йосипу I з династії Габсбургів, щоб відзначити сорок років його правління з 1848 по 1888 рік .

У 1983 та 1984 роках Драконів міст був відремонтований з використанням легкого бетону , а його сторіччя відзначалося в 2001 році .

Архітектура 
Драконовий міст, хоча і був побудований за зразком Нусдорфської зливи,  часто вважається найкрасивішим мостом, створеним Віденською сецесією . Це був один із ранніх залізобетонних мостів у Європі та перший подібний міст у Любляні. Це був перший міст у Словенії, який виклали асфальтом.  Відкритий у 1901 році, він мав третю за величиною арку в Європі на той час. Міст побудований за «системою Мелана», винайденою Йозефом Меланом, яка набула популярності, особливо в США та Німеччині, оскільки мости могли будуватися без опорної сцени  Жорсткі фермові арки, виготовлені із заліза, встановлені в залізобетонному мосту.  Несучим стрижнем мосту під час будівництва був фермовий залізний каркас. Після бетонування це стало частиною несучої конструкції.

Міст Драконів - це потрійний шарнірний арочний міст, який має проліт 33,34 метра (109 футів 5 дюймів).  Його стиль розробив Юрій Занонович.   Він передбачив бетонне покриття, балюстради та листові мідні статуї дракона , який зараз є символом міста.   Головною визначною пам'яткою мосту є ці чотири статуї дракона, що стоять на постаментах по чотирьох його кутах.  Крім того, міст прикрашають шістнадцять менших статуй дракона.

Легенда 
Існує легенда, що Ясон був засновником Любляни, і він разом зі своїми аргонавтами вбив дракона . Це одна з чотирьох статуй дракона на мості.  Згідно з місцевими легендами, коли незаймана переходить міст, дракони будуть махати хвостом.  Деякі місцеві жителі прозвали цю структуру «свекрухою» через її запальний характер .

Примітки

Посилання 

Бетонні мости
Споруди, збудовані 1901
Мости Словенії